PRKDC () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 128 амінокислот, а молекулярна маса — 469 089.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ. 
Задіяний у таких біологічних процесах як пошкодження ДНК, репарація ДНК, біологічні ритми, рекомбінація ДНК. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ДНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки